Papagena ist:

 eine Figur der Mozartoper Die Zauberflöte
 eine Figur aus Goethes Der Zauberflöte zweyter Theil
 eine Figur aus Schikaneders Der Zauberflöte zweyter Theil. Das Labyrinth
 der nach der Opernfigur benannte Asteroid (471) Papagena